|-
| (77801) 2001 QA100||||18 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77802) 2001 QW102||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77803) 2001 QF103||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77804) 2001 QA119||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77805) 2001 QG122||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77806) 2001 QU123||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77807) 2001 QU125||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77808) 2001 QQ126||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77809) 2001 QE128||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77810) 2001 QL130||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77811) 2001 QL133||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77812) 2001 QC134||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77813) 2001 QN134||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77814) 2001 QY146||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77815) 2001 QM157||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77816) 2001 QE161||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77817) 2001 QR164||||22 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77818) 2001 QK165||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77819) 2001 QD168||||25 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77820) 2001 QR174||||27 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77821) 2001 QL178||||26 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77822) 2001 QH184||||21 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77823) 2001 QS184||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77824) 2001 QX184||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77825) 2001 QF189||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77826) 2001 QU205||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77827) 2001 QA213||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77828) 2001 QL215||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77829) 2001 QO217||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77830) 2001 QZ222||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77831) 2001 QL226||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77832) 2001 QU226||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77833) 2001 QN230||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77834) 2001 QW250||||24 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77835) 2001 QS255||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77836) 2001 QJ258||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77837) 2001 QK267||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77838) 2001 QO267||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77839) 2001 QU268||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77840) 2001 QH271||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77841) 2001 QO272||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77842) 2001 QA273||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77843) 2001 QC274||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77844) 2001 QF276||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77845) 2001 QR279||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77846) 2001 QM283||||18 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77847) 2001 QQ287||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77848) 2001 QZ289||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77849) 2001 RE5||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77850) 2001 RB28||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77851) 2001 RW33||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77852) 2001 RN35||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77853) 2001 RS35||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77854) 2001 RX36||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77855) 2001 RK40||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 77856 Ноблітт (Noblitt)||||11 вересня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (77857) 2001 RG73||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77858) 2001 RJ129||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77859) 2001 RY131||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77860) 2001 RQ133||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77861) 2001 RY136||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77862) 2001 RG143||||15 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77863) 2001 RA145||||7 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (77864) 2001 RE145||||7 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77865) 2001 RC146||||8 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77866) 2001 RR148||||10 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77867) 2001 RS153||||14 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77868) 2001 RY154||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77869) 2001 SA||2001 SA||16 вересня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 77870 MOTESS||2001 SM||16 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (77871) 2001 SC9||||19 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (77872) 2001 SU15||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77873) 2001 SQ46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77874) 2001 SK51||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77875) 2001 SZ52||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77876) 2001 SJ55||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77877) 2001 SC59||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77878) 2001 SE62||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77879) 2001 SX79||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77880) 2001 SE121||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77881) 2001 SG122||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77882) 2001 SV124||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77883) 2001 SC126||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77884) 2001 SG126||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77885) 2001 SB143||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77886) 2001 SN169||||22 вересня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (77887) 2001 ST171||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77888) 2001 SC181||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77889) 2001 SM192||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77890) 2001 SN200||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77891) 2001 SM232||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77892) 2001 SZ250||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77893) 2001 SM251||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77894) 2001 SY263||||24 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77895) 2001 SH324||||16 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77896) 2001 TQ5||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77897) 2001 TE64||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77898) 2001 TO88||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77899) 2001 TS117||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77900) 2001 TR139||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

77800